Звезда — узловая железнодорожная станция Самарского региона Куйбышевской железной дороги. Находится на территории посёлка Звезда Безенчукского района Самарской области.

Расположена на двухпутной электрифицированной линии Сызрань — Самара. Также от станции отходит тепловозная однопутка на Пугачёвск.

Деятельность 
На станции осуществляется прием и выдача повагонных и мелких отправок (имеются пути необщего пользования).

Также на станции делают техническую остановку пассажирские поезда, где их заправляют водой и собирается мусор.

История

Примечания

Ссылки 
 ЗВЕЗДА | Железнодорожная станция | Справочник
 Железнодорожная станция Звезда

Станции Самарского отделения Куйбышевской железной дороги